Во́льфганг Ша́девальдт (; 15 марта 1900, Берлин — 10 ноября 1974, Тюбинген) — немецкий филолог-классик, литературовед и переводчик. Гомеровед (унитарист). Профессор классической филологии, академик. Лауреат премии имени Ройхлина (1963).

Учился в Берлинском университете.
Доктор (1924, хабилитация 1927).
Четыре года проработал в Германском археологическом институте в Берлине.

Профессорствовал в немецких университетах (в Кенигсберге (где преподавал с 1928 года), Фрайбурге, Лейпциге и с 1941 г. Берлине), в последнем — в 1950-68 гг. профессор классической филологии в Тюбингене.

Член Лейпцигской АН (1934), Берлинской АН (1943) и др.

Дочь — египтолог Доротея Арнольд.

Примечания

Ссылки 
 , , , 

Выпускники Берлинского университета
Филологи Германии
Преподаватели Берлинского университета
Преподаватели Кёнигсбергского университета
Преподаватели Лейпцигского университета
Преподаватели Тюбингенского университета
Преподаватели Фрайбургского университета
Переводчики Германии
Члены Леопольдины
Члены Австрийской академии наук
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Саксонской академии наук
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Похороненные в Тюбингене
Переводчики Гомера